

Chimica 
 R40 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-40 – sigla del clorometano

Trasporti 
 R40 – tangenziale di Gand (Belgio)
 R40 – strada regionale Ba-Phalaborwa – Barberton (Sudafrica)

Musica 
 R40 – Cofanetto di materiale dal vivo del 2014 del gruppo rock Rush
 R40 Live Tour – Tour musicale del gruppo rock Rush
 R40 Live – Album live del 2015 del gruppo rock Rush
 R40 Live – Video concerto del 2015 del gruppo rock Rush

Altro 
 R-40 – missile aria-aria sovietico con nome in codice NATO AA-6 Acrid